Cup of China 2008 — международный турнир по фигурному катанию, третий этап Гран-при сезона 2008/2009. Прошёл с 6 по 9 ноября 2008 года на льду «Столичного дворца спорта» (Пекин). Фигуристы выявили победителей в четырёх дисциплинах: мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Расписание

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду 
Обязательный танец — венский вальс. Для оригинального проката были предписаны танцы и ритмы 1920-х, 1930-х и 1940-х годов.

Примечания

Ссылки 
 

2008 год в фигурном катании
Международные спортивные соревнования в Пекине
Фигурное катание в сезоне 2008/2009
Спорт в Китае в 2008 году